Clara Honsinger (Ashland, 5 juni 1997) is een Amerikaans wielrenster en veldrijdster.

Van 2013 tot 2019 reed Honsinger voor amateurteams. In 2020 debuteerde ze voor Cannondale-Cyclcocross.com bij de profs. In december 2019 werd zij nationaal kampioene cyclo-cross van de Verenigde Staten voor seizoen 2020 bij de vrouwen-elite. Voor 2021 tekende ze een contract bij Team TIBCO.

Palmares

Wegwielrennen

Resultaten in voornaamste wedstrijden

Veldrijden

Resultatentabel elite

Podiumplaatsen elite

Resultatentabel beloften (U23)

Podiumplaatsen beloften (U23)

Ploegen 
 2022 –  EF Education-TIBCO-SVB 
 2023 –  EF Education-TIBCO-SVB

Externe links

 

Amerikaans wielrenner